Ej, sobótka, sobótka, a Trubadurzy 1969-es lemeze
 Ej, sobótka, sobótka, az előbbi lemez címadó dala